Чемпионат Швеции по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди шведских фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании.

Первый чемпионат был проведён в Стокгольме в 1895 году. Состязались только в мужском одиночном катании, женщины получили право на участие в 1908 году. Состязания в парном катании проводятся с 1912 года. Четвёртой категорией стали танцы на льду, они появились в национальном чемпионате лишь с 1991 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
  
  
  
 2005 Результаты
 2006 Результаты 
 2007-2008 Результаты
 2008-2009 Результаты
 2009-2010 Результаты
 2011-2012 Результаты

Соревнования по фигурному катанию в Швеции
Швеции
Чемпионаты Швеции